Audubon (Iowa) — sede do condado de Audubon
Audubon (Minnesota)
Audubon (Nova Jérsei)
Audubon (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos